José Valdez ist der Name folgender Personen:

* José Valdez (* 1986), mexikanischer Radrennfahrer
 José Valdez El Cocodrilo, mexikanischer Fußballspieler
 José Bordas Valdez (1874–1968), dominikanischer Politiker, Präsident 1913 bis 1914
 José Fortunato Álvarez Valdéz (1967–2018), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Gómez Palacio
 José Lúcio Travassos Valdez (1787–1862), portugiesischer Staatsmann und Politiker
 José del Pilar Quezada Valdéz (1900–1985), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Acapulco